Kiss Lászlóné, Lukács Katalin (Szécsény, 1950. május 28. –) válogatott labdarúgó, hátvéd. Az első hivatalos női válogatott mérkőzés résztvevője 1985-ben.

Pályafutása

Klubcsapatban
1970 és 1992 között a Femina labdarúgója volt. A csapattal két bajnoki címet szerzett. 1992-ben a Renova csapatához igazolt, ahol az 1992–93-as idényben bajnokságot, kupát, és szuperkupát nyert a csapatban. 1990-ben az év női labdarúgójának választották.

A válogatottban
1985 és 1996 között 80 alkalommal szerepelt a válogatottban és 11 gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1987–88, 1990–91, 1992–93
 2.: 1988–89, 1989–90
 3.: 1984–85, 1985–86, 1991–92
 Magyar kupa
 győztes: 1993
 Magyar szuperkupa
 győztes: 1993
 NB II
 bajnok: 1999–00
 az év női labdarúgója: 1990

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 
 
 
 Ki a jobb, ki a legjobb avagy kinek kell a női futball?
 
 

1950-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Femina labdarúgói
A Renova labdarúgói
A Hungária-Viktória SC labdarúgói
Az év magyar női labdarúgói
Szécsényiek